El placer es una sensación agradable. También la palabra placer en español significa:

Placer, banco de arena.

Como nombre propio, Placer puede referirse a diversas localidades:

Condado de Placer, uno de los 58 condados del estado de California.

Municipio de Placer, en la provincia de Surigao del Norte.

Corregimiento de El Placer, corregimiento del municipio de El Cerrito (Valle del Cauca).